Никола́й Салтыко́в: Салтыков, Николай Александрович (1886—1927) — театральный трагик, киноактёр, кинорежиссёр.
 Салтыков, Николай Владимирович (1925—1982) — советский инженер, организатор производства, партийных руководитель.
 Салтыков, Николай Иванович (1736—1816) — князь; генерал-фельдмаршал, председатель Государственного совета и Комитета министров России.
 Салтыков, Николай Николаевич (1734—1805) — калужский вице-губернатор (1777—1781).
 Салтыков, Николай Николаевич (1872—1961) — русский математик.
 Салтыков, Николай Павлович (род. 1949) — бригадир строительного управления «Прокатстрой-1» треста «Череповецметаллургстрой», народный депутат СССР.